Bryce Robinson (Albuquerque, Novo México, 16 de dezembro de 1999) é um ator estadunidense. 

Robinson iniciou sua carreira aos 6 anos de idade, em 2006. Teve várias participações em séries de tv e filmes, incluindo Connor Rowan na série October Road e Patrick Grogan no filme Marley & Eu.

Filmografia
 The Danny McKay Project (2010) (pós-produçāo)  .... Benny Ramsey
 The Switch (2010) .... Sebastian (age 9)
 Idas e Vindas do Amor (2010) .... Edison
... ou "Valentine's Day" - USA (título original)
... ou "Dia dos Namorados" - Portugal
 "Criminal Minds" .... JD Hodges (1 episódio, 2010)
    - Parasite (2010) episódio de TV .... JD Hodges
 "FlashForward" .... Dylan Simcoe (1 episódio, 2009)
    - No More Good Days (2009) episódio de TV .... Dylan Simcoe
 Marley & Eu (2008) .... Patrick (Age 7)
... ou "Marley & Me" - USA (título original)
 Surpresas do Amor (2008) .... Kid #11 In Jump-Jump
... ou "Four Christmases" - USA (título original)
... ou "Uns Sogros de Fugir" - Portugal
 "Dexter" .... Kid #1 (1 episódio, 2008)
    - Our Father (2008) episódio de TV .... Kid #1
 "October Road" .... Connor / ... (4 episódios, 2007-2008)
    - Stand Alone by Me (2008) episódio de TV .... Connor
    - Dancing Days Are Here Again (2008) episódio de TV .... Connor
    - The Infidelity Tour (2007) episódio de TV .... Conner
    - Let's Get Owen (2007) episódio de TV .... Connor
 "The Unit" .... Jake McNeal (1 episódio, 2007)
    - Games of Chance (2007) episódio de TV .... Jake McNeal
 "Medium" .... Oliver Levitt (1 episódio, 2007)
    - Very Merry Maggie (2007) episódio de TV .... Oliver Levitt
 "MADtv" .... boy (1 episódio, 2006)
    - Episódio #12.9 (2006) episódio de TV .... boy
 "Monk" .... Excited Orphan (1 episódio, 2006)
    - Mr. Monk Meets His Dad (2006) episódio de TV .... Excited Orphan
 "Desaparecidos" .... Todd (1 episódio, 2006)
... ou "Without a Trace" - USA (título original)
... ou "Sem rasto" - Portugal
    - Stolen (2006) episódio de TV .... Todd
 "Grey's Anatomy" .... Timothy Ward (1 episódio, 2006)
    - Blues for Sister Someone (2006) episódio de TV .... Timothy Ward

Atores dos Estados Unidos